Андре́й Анато́льевич Весело́в (21 апреля 1974, Красноярск — 27 марта 2015, там же) — защитник; мастер спорта России международного класса (2001) по хоккею с мячом, мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2005) по хоккею с мячом.

Биография 
Рост 170 см, вес 79 кг. Хоккеем начал заниматься в ДЮСШ красноярского «Енисея», первый тренер — А.Зорин. «Енисей» (Красноярск) — 1993—2002, «Кузбасс» (Кемерово) — 2002—2005, «Саяны» (Абакан) — 2005—2007, «Байкал-Энергия» (Иркутск) — с 2007.

В высшей лиге чемпионатов России провёл 415 матчей, забил 9 мячей («Енисей» — 246, 6; «Кузбасс» — 73; «Саяны» — 53, 2); «Байкал-Энергия» — 43, 1). В розыгрышах Кубка России — 115 матчей, 5 мячей («Енисей» — 70, 2; «Кузбасс» — 23, 2; «Саяны» — 22, 1; «Байкал-Энергия» — 13, 0). С 2005 — игрок сборной Казахстана, выступал в её составе на четырёх чемпионатах мира.

Чемпион России (2001), четырежды серебряный (1999, 2000, 2004, 2005) и бронзовый (2003) призёр чемпионатов России. Четырёхкратный обладатель (1997, 1998, 1999, 2003) Кубка России, финалист (2005) и трёхкратный бронзовый призёр (2000, 2001, 2004) розыгрышей Кубка России. Обладатель Кубка европейских чемпионов (2001). Бронзовый призёр чемпионата мира (2005). Обладатель Кубка Стокгольма (1995). Финалист Кубка мира (2000). Чемпион мира среди юниоров (1994).

Статистика выступлений в высшей лиге чемпионатов России 

 Статистика голевых передач ведётся с сезона-2000.

Статистика выступлений в розыгрышах Кубка России 

 Статистика голевых передач ведётся с сезона-2000.

Примечания

Ссылки 
 Весёлый — это образ жизни

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Мастера спорта России международного класса
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»